Leading Ladies, film américain sorti en 2010 ;
 Leading Ladies, podcast zambien sorti en 2019.